Адольф Фридрих (1710—1771) — епископ Любека, затем король Швеции в 1751—1771.

Мекленбургская династия 
 Адольф Фридрих I Мекленбургский (1588—1658)
 Адольф Фридрих II Мекленбург-Стрелицкий (1658—1708)
 Адольф Фридрих III Мекленбург-Стрелицкий (1686—1752)
 Адольф Фридрих IV (герцог Мекленбург-Стрелица) (1738—1794)
 Адольф Фридрих V Мекленбургский (1848—1914)
 Адольф Фридрих VI Мекленбургский (1882—1918)
 Адольф Фридрих Мекленбург-Шверинский (1873—1969) — первый президент национального Олимпийского комитета Германии